Naajatalik bezeichnet:
 Naajatalik (Berg, Paamiut, nördlich), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Naajatalik (Berg, Paamiut, südlich), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Naajatalik (Insel, bei Atammik), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Naajatalik (Insel, bei Maniitsoq) (Vestlige Mågeø), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Naajatalik (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Naajatalik (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Naajatalik (Insel, Igannap Saqqaa), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Naajatalik (Insel, Imartuneq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Naajatalik (Insel, Isaarutip Nunaa), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Naajatalik (Insel, Kiterput Qoornoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Naajatalik (Insel, Nasiffik), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Naajatalik (Insel, Nunakuluut), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Naajatalik (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland